

Media 
 Evil Twin (film), een Zuid-Koreaanse horrorfilm uit 2007
 Evil Twin: Cyprien's Chronicles, een platformspel van de Franse uitgever van computerspellen Ubisoft uit 2001

Muziek 
 Evil Twin (ep), een ep van de Amerikaanse noiserockband Hammerhead uit 1993
 Evil Twin (single), een single van de Amerikaanse zangeres Meghan Trainor uit 2019

Overig 
 Evil twin (tegenpolen), in fictie de antagonist van een protagonist die qua persoonlijkheid diens tegenpool is
 Evil twin (tweeling), in fictie een 'echte', kwaadaardige tweeling
 Evil twin (wireless access point), een wireless access point dat gebruikt wordt voor man-in-the-middle-aanvallen